Kompót (étel)
 A Mézga család mellékszereplője